Coppa Libertadores 2013 – edizione della competizione di calcio
 Coppa Libertadores 2013 – qualificazione dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Libertadores 2013 – fase a gironi dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Libertadores 2013 – fase ad eliminazione diretta dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Libertadores 2013 – edizione della competizione di calcio a 5
 Coppa Libertadores 2013 – edizione del torneo di calcio femminile